Jotam ("De Heer is volmaakt", Hebreeuws: יותם) kan verwijzen naar twee oudtestamentische figuren:

 Jotam, de zoon van Gideon, zie Jotam (zoon van Gideon)
 Jotam, de koning van Juda, zie Jotam van Juda